Biosfera – insieme delle zone della Terra in cui le condizioni ambientali permettono lo sviluppo della vita
 Biosfera – sfera con un ecosistema tropicale presente nel porto antico di Genova
 Biosfera 2 – struttura progettata per contenere un ecosistema completo e autosufficiente

Pagine correlate 
 Biosphere